Our Little Nell – film del 1918 prodotto dalla Essanay
 Our Little Nell – film del 1924 diretto da Len Powers
 Our Little Nell – film del 1928 diretto da Frank Moser